

Manga 

 , manga de Kazuo Umezu publié de 1974 à 1976.

Musique

Groupe 

 Baptism, groupe finlandais formé en 1998.

Chanson 

 , chanson de Kenny Chesney présente sur l'album  sorti le .

Album 

 Baptism: A Journey Through Our Time, album de Joan Baez sorti en  ;
 Krst pod Triglavom – Baptism, album de Laibach sorti en  ;
 , album de Lenny Kravitz, sorti le .

Voir aussi